Kenneth Leroy Roberts Jr., més conegut com a Kenny Roberts Jr. (Mountain View, Califòrnia, 25 de juliol de 1973), és un pilot de motociclisme nord-americà, Campió del Món de 500cc l'any 2000 amb Suzuki. És fill del tres cops Campió del Món de 500cc Kenny Roberts.

Carrera esportiva 
Debutà en el Mundial de 250cc l'any 1993 al Circuit de Laguna Seca, realitzant les temporades completes de 250cc els anys 1994 i 1995 a l'equip Marlboro Yamaha.

L'any 1996 debuta a 500cc amb Yamaha, acabant en la 13a posició final del campionat, amb el que Yamaha no li renovà el contracte, fitxant de cara al 1997 per l'equip del seu pare amb les Modenas de dos temps, amb modestos resultats. La temporada 1999 fitxa per l'equip oficial Suzuki amb el que aconsegueix bons resultats i algunes victóries que, unit amb la greu lesió del campió Michael Doohan que l'apartà de gran part de la temporada, donaren a Kenny Roberts Jr. un sorprenent subcampionat del Món de 500cc per darrere del català Àlex Crivillé. Això no obstant, la temporada 2000 si que aconseguí alçar-se amb el títol mundial, trencant així amb Suzuki la ratxa de sis títols del món consecutius d'Honda i convertint-se en el primer fill d'un ex-Campió del Món en alçar-se amb el títol mundial.

L'any 2001 començà el domini de la categoria de Valentino Rossi i Roberts tan sols pogué finalitzar el campionat amb una discretissima 11a posició final. Del 2001 al 2005 tan sols aconseguí pujar en dos ocasions al podi. L'any 2006 retorna a l'equip del seu pare, on aconsegueix novament algun podi i acaba el campionat en sisena posició, el seu millor resultat d'ençà que fou Campió del Món. Es retirà l'any 2007.

Resultats al Mundial de motociclisme

Per temporada

Curses per any

Referències

Enllaços externs 

 Kenny Roberts Jr a Motorcycle Racing Online 
 Vídeo de Kenny Roberts Jr a Le Mans el 2000 
 Imatge de Roberts Jr amb la Suzuki cap al 2002

Campions del món de motociclisme de velocitat estatunidencs
Campions del món de motociclisme de velocitat de 500cc
Guanyadors estatunidencs de Grans Premis de velocitat
Pilots de motociclisme californians
MotoGP Legends